

Astronomie 
 New General Catalogue,  un catalogue qui enregistre et classe les objets spatiaux.

Dermatologie 
 Nævus géant congénital, une tumeur bénigne de la peau, présente dès la naissance.

Jeu vidéo 
 Nintendo GameCube (NGC), une console de jeux de Nintendo sortie en 2002.

Audiovisuel 
 National Geographic Channel, une chaîne de télévision par câble américaine.